Wybory generalne w Ekwadorze w 2013 roku – wybory prezydenckie w Ekwadorze, które wyłoniły 44. prezydenta Republiki Ekwadoru, wiceprezydenta Republiki Ekwadoru, 137 członków Zgromadzenia Narodowego oraz 5 reprezentantów w Parlamencie Andyjskim. Decyzją Narodowej Rady Wyborczej wybory przeprowadzono 17 lutego 2013 roku. Wybory prezydenckie zakończyły się zwycięstwem Rafaela Correa w pierwszej turze głosowania. Wiceprezydentem został Jorge Glass. W wyborach parlamentarnych zwycięstwo uzyskała partia Alianza PAIS.

Termin wyborów i uprawnieni do głosowania 
Termin wyborów został ustalony przez Narodową Radę Wyborczą na 17 lutego 2013 roku. Decyzja ta została podana do wiadomości 18 października 2012 roku. Lokale wyborcze były otwarte w godzinach 7:00–16:00. Zgodnie z art. 118 ekwadorskiego prawa wyborczego, osoby, które przybyły do lokalu wyborczego przed godziną 16:00, lecz nie zdążyły oddać swojego głosu, nie zostały dopuszczone do głosowania, a jedynie otrzymały zaświadczenie o uczestnictwie w wyborach. By wybory prezydenckie zakończyły się na pierwszej turze, kandydat z największą liczbą głosów musiał uzyskać poparcie na poziomie przynajmniej 40%, a także przewagę minimum 10% głosów nad kandydatem, który zajął drugie miejsce. Jeśli konieczne zostałoby przeprowadzenie drugiej tury wyborów, odbyłaby się ona 7 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z ekwadorskim prawem wyborczym głosowanie jest obowiązkowe dla wszystkich obywateli Ekwadoru, którzy przekroczyli 18. rok życia, z wyjątkiem żołnierzy pełniących służbę wojskową, obywateli Ekwadoru mieszkających poza granicami państwa, osób niepełnosprawnych oraz analfabetów. Wyżej wymienieni, a także obywatele, którzy ukończyli 16. rok życia, lecz nie ukończyli 18. roku życia, mogli oddać swój głos, ale nie musieli. Do głosowania uprawnionych zostało 11 656 145 osób. W całym kraju na potrzeby głosowania otwarto 40 283 lokale wyborcze.

Wyniki wyborów

Wybory prezydenckie 
Źródło:

Wybory parlamentarne 

Źródła:

Przypisy 

2013 w Ameryce Południowej
Ekwador w XXI wieku
Ekwador 2013
Ekwador 2013
Ekwador
Wybory w Ekwadorze